MACA puede referirse a:

MACA, acrónimo del Mando de Artillería de Campaña del Ejército de Tierra de España.
MACA, siglas de Multiple Access with Collision Avoidance, un protocolo informático.
MACA, una cárcel, en Abiyán, Costa de Marfil.